Samarskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Samarskoje (Baschkortostan, Abselilowski), Dorf in der Republik Baschkortostan, Abselilowski rajon
 Samarskoje (Baschkortostan, Chaibullinski), Dorf in der Republik Baschkortostan, Chaibullinski rajon
 Samarskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, bis 1946: Bergershof, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen
 Samarskoje (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow